Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 13. Februar im Skigebiet Snowbasin ausgetragen.

Das Rennen bestand aus einem Abfahrts- und zwei Slalomläufen, aus denen alle drei Zeiten die Gesamtzeit ergaben. Zuerst fand die Abfahrt auf der Strecke „Grizzly Downhill“ statt, zum Slalom wechselten die Athleten auf die Strecke „Wildflower Slalom“.

Olympiasieger wurde der Norweger Kjetil André Aamodt. Silber gewann der US-Amerikaner Bode Miller und Bronze ging an der Österreicher Benjamin Raich.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Alpine Kombination (Männer)